Wood Lake Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Wood Lake Township (Minnesota)
 Wood Lake Township (North Dakota)